Centúria (unitat de superfície): unitat de superfície romana equivalent a 50,365 hectàrees.
 Centúria (unitat militar): unitat militar liderada per un centurió.
 Centúria: comicis centuriats, cadascuna de les agrupacions electores a l'antiga Roma.
 Centúria: segle, cadascuna de les divisions de cent anys a partir de l'any 0.